MGA est un code, qui signifie :
 Major général des armées, adjoint du chef d'État-Major des armées françaises ;
 ariary, la monnaie de la République de Madagascar, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies) ;
 MGA ou MG A un modèle d'automobile de la marque MG ;
 Metal Gear Acid, un jeu vidéo. ;
 Mga : une commune urbaine de l'oblast de Léningrad, en Russie.

Code